Skythien steht für:
 Skythien (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Skythien (Indien), Region an der Mündung des Indus, Indien
 byzantinische Provinz Skythien im heutigen Rumänien, dem früheren Thrakien (Landschaft)
 Skythien nördlich des Kaspischen Meeres, historisches Siedlungsgebiet der Skythen
 Sarmatia Asiatica, eine antike Region im Kaukasus, zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer